Fever (треска на английски) може да се отнася за:

Музика 
 Fever (песен на Мадона), песен на американския певица Мадона от албума Erotica (1992).
 Fever (песен на Аеросмит), албум на американската хардрок група Аеросмит от албума Get a Grip (1993).
 Fever (албум на Булит фор Май Валънтайн), албум на американската хевиметъл група Булит фор Май Валънтайн, включително и заглавната песен.
 Fever (албум на Кайли Миноуг), албум на австралийска певица Кайли Миноуг.
 Fever (песен на Каскада), песен от немската денс група Каскада от албума Evacuate the Dancefloor (2009).
 Fever (песен на Литъл Уили Джон)